Кегостров — микрорайон в черте города Архангельска. Находится на одноимённом острове (иногда остров Кего), от которого и получил своё название. Популярное место отдыха у горожан. Административно южная часть острова Кего с посёлком Кегостров относится к Октябрьскому округу городского округа «Архангельск».

История 

Ещё в XVII веке расстояние между правым берегом Северной Двины и Кегостровом не превышало 500 метров. Известный полярный исследователь Ф. П. Литке свидетельствует о том, что в начале XIX века он встречал в Архангельске старожилов, которые помнили, как между городом и Кегостровом разговаривали «с голосу на голос». Сейчас же между центром Архангельска и Кегостровом не менее двух километров.

В XVIII — первой половине XIX века на Кегострове был сосновый бор, служивший местом отдыха для жителей центральной части Архангельска в воскресные и праздничные дни.

С 1931 по 1963 г. здесь находился основной аэропорт г. Архангельска. В период с июня 1941 года по июль 1944 года на аэродроме базировался 730-й истребительный авиационный полк 104-й истребительной авиационной дивизии ПВО Западного фронта ПВО, выполнявший задачи противовоздушной обороны портов Архангельска и Молотовска, а также конвоев союзников во время Великой Отечественной войны на самолётах  Hawker Hurricane, а с ноября 1943 года — на Як-7б.

Этимология 
Слово «кег» по-карельски означает подверженный разрушению. Действительно, весенними разливами Северной Двины Кегостров постепенно размывается, уменьшается в размерах.

Транспорт 
В период навигации между центром города и Кегостровом курсирует теплоход, в зимнее время связь осуществляется по льду Северной Двины.

Примечания

Ссылки

Карты 
 Кегостров (Кего) на карте Wikimapia
 Кегостров. Публичная кадастровая карта

Микрорайоны Архангельска